Трамбле́-ле-Вілла́ж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на захід від Парижа, 90 км на північний захід від Орлеана, 18 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 838 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2343,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трамбле-ле-Віллаж на сайті французького Національного інституту географії
 Трамбле-ле-Віллаж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трамбле-ле-Віллаж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трамбле-ле-Віллаж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трамбле-ле-Віллаж на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар